Archipels est un univers de jeu de rôle de création française, publié par Oriflam. C'est le premier univers français à utiliser le D20 system. Le monde du jeu est un vaste archipel constitué d'îles mobiles, aux particularités bien affirmées. L'ambiance des parties est à la fois héroïque et humoristique, avec néanmoins des éléments fantastiques forts.

Décor de campagne de Donjons et Dragons